Business Process Outsourcing
 Bezprzewodowe przywoływanie osób
 Biuro Porad Obywatelskich